

Patronyme
 François Victor Jean de Lespérut, (1772-1848), était une personnalité politique française.
 François de Lespérut, (1813-1873), était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme